Том Педер Петтерссон (; ) — шведский футболист, защитник клуба «Мьельбю».

Клубная карьера 
Является воспитанником «Тролльхеттана», в котором прошёл путь от детских и юношеских команд, до основного состава, за который дебютировал в 2007 году в первом шведском дивизионе. Перед сезоном 2012 года перебрался в «Отвидаберг». В его составе 2 апреля 2014 года дебютировал в чемпионате Швеции в матче первого тура с «Эребру», проведя на поле все 90 минут. В июне 2013 года на правах аренды перешёл в бельгийский «Лёвен».

В октябре 2014 года подписал четырёхлетний контракт с «Гётеборгом». Первую игру за новый клуб провёл 21 февраля 2015 года в групповом этапе кубка страны с «Тролльхеттаном». В этом турнире Петтерссон вместе с командой дошли до финала, где в решающей встрече обыграли «Эребру» и завоевали трофей. 23 июля того же года дебютировал в еврокубках, выйдя на поле во матче второго квалификационного раунда Лиги Европы с польским  «Шлёнском». По итогам сезона клуб занял второе место в турнирной таблице, а также стал обладателем суперкубка.

В декабре 2016 года стал игроком «Эстерсунда», с которым заключил соглашение, рассчитанное на три года. Вместе с командой весной 2017 года стал победителем кубка Швеции, одолев в финале «Норрчёпинг» со счётом 4:1.

17 декабря 2019 года перешёл в американский «Цинциннати», выступающий в MLS. Отыграв в команде полтора года, Петтерссон вернулся в Европу, где в августе 2021 года присоединился к норвежскому «Лиллестрёму». После сезона 2022 года покинул команду, проведя в её составе 41 матч во всех турнирах, в которых забил семь мячей.

29 декабря 2022 года вернулся в Швецию, где подписал двухлетний контракт с «Мьельбю».

Карьера в сборной 
Выступал за юношескую сборную Швеции. 15 августа 2012 года в товарищеском матче с Румынией дебютировал в составе молодёжной сборной. Петтерссон вышел в стартовом составе и в середине первого тайма отметился жёлтой карточкой.

Достижения 
Гётеборг:
 Серебряный призёр чемпионата Швеции: 2015
 Обладатель Кубка Швеции: 2014/15
 Обладатель Суперкубка Швеции: 2015

Эстерсунд:
 Обладатель Кубка Швеции: 2016/17

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте fotbolltransfers.com
 Профиль на сайте lagstatistik.se

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Тролльхеттан»
Игроки ФК «Отвидаберг»
Игроки ФК «Ауд-Хеверле Лёвен»
Игроки ФК «Гётеборг»
Игроки ФК «Эстерсунд»
Игроки ФК «Цинциннати»
Игроки ФК «Лиллестрём»